G28, G 28 oder G-28 steht für:
 Bundeswehr-Variante des Gewehrs HK MR308
 Glock 28, österreichische Pistole
 HMS Waterhen (G28), britischer Zerstörer, siehe HMS Waterhen (D22)
 Garcia D'Avilla (G28), brasilianisches Landungsschiff, siehe USS Outagamie County (LST-1073) der LST-542-Klasse
 Mattoso Maia (G28), brasilianisches Landungsschiff, siehe USS Cayuga (LST-1186) der Newport-Klasse
 Ginetta G28, britischer Sportwagen
 Wyncroft Observatory, Attleborough (G28; Sternwartencode), siehe Liste der Sternwarten-Codes #G00–G99
 arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung für „Arbeiten in sauerstoffreduzierter Atmosphäre“
 G28: Finanzinstitutionen und -dienstleistungen; Regierungspolitik und Regulierung, Klassifizierungssystem aus der Wirtschaftswissenschaft, siehe JEL-Klassifizierung #G – Finanzwirtschaft
 Hieroglyphe G28 gm, mittelägyptische Hieroglyphe, siehe Gardiner-Liste #G – Vögel

 Gribowski G-28, sowjetisches Flugzeug des Konstrukteurs Gribowski

Abkürzung